Yavanna Kementári és, en la mitologia de John R.R. Tolkien referida a la Terra Mitjana, una Vala. El seu primer nom significa Donadora de fruits i el segon Reina de la Terra. També és anomenada Palúrien. És l'esposa d'Aulë i responsable dels fruits i de totes les coses que creixen en el món.

Quan Eru permeté que els nans d'Aulë visquessin, Yavanna temé que tallessin tots els arbres que ella havia creat. Eru respongué a les seves preocupacions creant els ents per protegir-los.

Referències 

Vàlar